Пано́в (Пано́ва) — русская и болгарская фамилия. Одна из самых распространённых фамилий.

Известные носители

A 
 
 
 Панов, Анатолий Дмитриевич (1922—1998) — Герой Советского Союза.
 
 Панов, Антон (род. 1996) — российский футболист.
 Панов, Аркадий Николаевич (1940—2015) — советский футболист, защитник, тренер.

Б

В 
 Панов, Вадим Юрьевич (род. 1972) — российский писатель-фантаст.
 
 
 Панов, Вениамин Данилович (1924—2015) — актёр театра, заслуженный артист России (1999).
 
 Панов, Владимир Михайлович (род. 1935) — советский и российский поэт, переводчик, журналист, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл.
 Панов, Владислав Викторович (1973—1993) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Панов, Вячеслав Фёдорович (род. 1950) — советский, российский физик.

Г

Д

Е 
 Панов, Евгений Николаевич (род. 1936) — советский и российский зоолог.
 Панов, Егор Сергеевич (род. 1995) — российский баскетболист и тренер.

И 
 
 Панов, Игорь Иванович (род. 1960) — советский и российский педагог, популяризатор науки, краевед, заслуженный учитель Российской Федерации.
 Панов, Иоасаф Стефанович (1860—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.

К

Л 
 Панов, Леонид Николаевич (1957—2003) — директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

М

Н

О 
 Панов, Олимпий Спиридонов (1852—1887) — болгарский военный деятель.

П

Р 
 Панов, Роман Юрьевич (род. 1971) — российский политик.

С 
 Панов, Семён Фёдорович (1757—1844) — военный юрист Российской империи, генерал-майор.
 
 Панов, Степан Иванович (1913—1982) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Панов, Фёдор Андреевич (1804—1870) — генерал-лейтенант, военный губернатор Области сибирских киргизов, участник Туркестанских походов.
 Панов, Филипп Петрович (1870—1960) — генерал-лейтенант, участник русско-японской и Первой мировой войн.

Э

Ю



См. также 
 Паново
 Пановы — о дворянском роде

Примечания